Выборы в Европейский парламент во Франции прошли 13 июня 2004 года. На них была избрана французская делегация из 78 депутатов. В результате выборов значительно увеличила своё представительство оппозиционная Социалистическая партия, хотя это произошло за счёт небольших партий. Правящие Союз за народное движение и Союз за французскую демократию также добились лучших результатов по сравнению с предыдущими европейскими выборами 1999 года. Явка составила 43%. 

Европарламент включал 736 депутатов из 25 стран Европейского союза.

Результаты 

! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9" align=left| Европейская партия
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
|-
|bgcolor="#E75480"|
|align=left| Социалистическая партия 
|align="left" |Партия европейских социалистов
|align="right" |4 960 756
|align="right" |28,90	
|align="right" |+6,95
|align="right" |31
|align="right" |+9 
|-
|bgcolor="#000080"|
|align=left|Союз за народное движение
|align="left" |Европейская народная партия
|align="right" |2 856 368
|align="right" |16,64
|align="right" |+3,82
|align="right" |17
|align="right" |+5 
|-
|bgcolor="#FF7F00"|
|align=left|Союз за французскую демократию
|align="left" |Европейская демократическая партия
|align=right |2 053 446
|align="right" |11,96
|align=right |+2,68
|align="right" |11
|align=right |+2 
|-
|bgcolor="#030E40"|
|align=left|Национальный фронт (FN)
|align="left" |—
|align=right |1 684 947
|align=right |9,81
|align="right" |+4,12
|align="right" |7
|align="right" |+2 
|-
|bgcolor="#2E8B57"|
|align=left| Зелёные 
|align="left" |Европейская партия зелёных
|align="right" |1 271 394
|align="right" |7,41
|align="right" |-2,31
|align="right" |6
|align="right" |-3 
|-
|bgcolor="#003366"|
|align=left|Движение за Францию 
|align="left" |—
|align="right" |1 145 839
|align="right" |6,67
|align="right" |—
|align="right" |3
|align="right" |—
|-
|bgcolor="#FF0000"|
|align=left| Коммунистическая партия 
|align="left" |Европейские левые
|align="right" |1 009 976
|align="right" |5,88
|align="right" |-0,9
|align="right" |3
|align="right" |-3 
|-
|bgcolor="#960018"|
|align=left| Рабочая борьба 
|align="left" |—
|align="right" |440 134
|align="right" |2,56
|align=right |-2,62
|align="right" |0
|align=right |-5 
|-
|bgcolor="#BDB76B"|
|align=left| Охота, рыбалка, природа, традиции 
|align="left" |—
|align="right" |297 273
|align="right" |1,73
|align=right |-5,04
|align="right" |0
|align=right |-6 
|-
|bgcolor="#000080"|
|align=left| Объединение за Францию и европейскую независимость 
|align="left" |—
|align="right" |291 234
|align="right" |1,70
|align=right |-11,35
|align="right" |0
|align=right |-13 
|-
|
|align=left| Прочие
|align="left" |—
|align="right" |1 155 991
|align="right" |6,74
|align=right |—
|align="right" |0
|align=right |—
|-
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Действительных голосов
| 17 167 358
| 96,70	
| colspan="4" rowspan="2" | 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Пустые и недействительные бюллетени
| 585 245
| 3,30
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Всего
| 17 752 603
| 100,00
| —
| 78
| —
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="3" | Количество избирателей/ Явка
| 41 518 595
| 42,76
| —
| colspan="2" | 
|-
| align=left colspan=9|<small>Источник: France-politique.fr
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2004)

Примечания

Ссылки 
 Результаты 
 Список избранных депутатов в Европарламент от Франции, 2004 год 

Выборы в Европейский парламент во Франции
2004 год во Франции
Франция